Alajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Himanganjoki, vattendrag, 
 Alajoki (vattendrag i Lappland), 
 Alajoki (vattendrag i Kajanaland), 
 Alajoki (vattendrag i Södra Karelen), 
 Alajoki (Ilmola), odlingsslätt omkring Kyro älv i Österbotten

Robotskapade Finlandförgreningar